Pedra da Boca (Minas Gerais)
Pedra da Boca (Paraíba)

Desambiguação